Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2020/2021 – cykl ten rozpoczął się 11 grudnia 2020 r. w fińskiej Ruce, a zakończy 22 kwietnia 2021 r. w Stubai w Austrii.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 SS = slopestyle
 BA = big air
 HP = Halfpipe

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Puchar Europy w narciarstwie dowolnym
2020 w sportach zimowych
2021 w sportach zimowych
2020 w Europie
2021 w Europie